Palais du Peuple peut désigner:
 Palais du Peuple à Alger en Algérie
 Grand Palais du Peuple à Pékin en Chine
 Palais du Peuple à Brazzaville en République du Congo
 Palais du Peuple à Kinshasa en République démocratique du Congo
 Palais du Peuple à Conakry en Guinée
 Palais du Peuple à Bucarest en Roumanie
 Palais du Peuple, 29 rue des Cordelières à Paris en France
 Palais du Peuple, ancienne maison du peuple à Charleroi en Belgique
 Palais du Peuple capitale du royaume imaginaire de D'Hara (de la saga de Fantasy L'Épée de vérité).

Voir aussi